Zwintscher ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Zwintscher (1838–1905), deutscher Musikpädagoge
 Oskar Zwintscher (1870–1916), deutscher Maler
 Rudolf Zwintscher (1871–1946), deutscher Pianist und Musikpädagoge